

Architettura
 Moschea Shah Jahan – moschea di Thatta, nella provincia pakistana del Sindh
 Tomba di Nur Jahan – mausoleo del XVII secolo a Lahore, in Pakistan

Astronomia 
 Cratere Jahan – cratere sulla superficie di Eros

Persone 
 Malekeh Jahan – sovrana persiana della dinastia Qajar
 Nur Jahan – sovrana dell'Impero Moghul nel subcontinente indiano
 Shah Jahan – sovrano dell'Impero Moghul nel subcontinente indiano
 Shah Jahan di Bhopal – begum di Bhopal dal 1844 al 1860 e dal 1868 al 1901
 Sultan Jahan – begum di Bhopal dal 1901 al 1926

Pagine correlate 
 Shah Jahan (disambigua)
 Moschea Shah Jahan